Николя́ Челóро (; 17 января 1968 год, Лион, Франция) — французский и российский  и композитор.

Биография 
Николя Челоро французский пианист и композитор неаполитано-андалузского происхождения, родился 17 января 1968 года в городе Лион (Франция). В 18 лет он получил диплом Парижской консерватории. Выступал более чем в 20 странах мира (Германии, Испании, Англии, Италии, США, Японии, Швейцарии и других) на самых престижных концертных площадках. Публика высоко ценит собственные произведения Николя Челоро. В некоторой мере его поэтичность и лиризм продолжают традиции Дебюсси, Листа и Модеста Мусоргского.

В 2020 году Николя переехал в Россию переждать пандемию коронавируса.

Сочинения 
 Прелюдия Фа # мажор
 Песня Донбасса
 Сказки русского леса

и другие

Композиторы Франции XXI века